Земцы  — топоним.

Белоруссия 
 Земцы — деревня, Бобровский сельсовет, Лепельский район, Витебская область.
 Земцы — деревня, Станиславовский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область.
 Земцы — деревня, Сиротинский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область.
 Земцы — деревня, Черневский сельсовет, Дрибинский район, Могилёвская область.
 Земцы — деревня, Старошкловский сельсовет, Шкловский район, Могилёвская область.

Россия 
 Земцы — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Земцы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Земцы — деревня в Псковской области, Бережанская волость Островского района.
 Земцы — посёлок сельского типа в Нелидовском районе Тверской области. Центр Земцовского сельского поселения
 Земцы — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Земство
 Земцов
 Своеземцы